Bohatta ist der Name von
Hanns Bohatta (1864–1947), österreichischer Bibliograf
Ida Bohatta (1900–1992), österreichische Kinderbuchillustratorin und -autorin